Паньо Ігор Іванович (, Львів — , Лисичанськ) — український військовослужбовець, молодший лейтенант, командир 1-го протитанкового взводу 3-го батальйону територіальної оборони Львівської області «Воля» ЗСУ — 3-й окремий мотопіхотний батальйон у складі 24-ї окремої Залізної механізованої бригади  імені Князя Данила Галицького (Яворів).

Освіта 
Навчався у СЗШ № 84, в Українській академії друкарства і в Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного.

Загибель 
Загинув 25 листопада 2014 року під час виконання бойового завдання в районі міста Лисичанськ Луганської області.

Місце поховання 
Похований  на Личаківському цвинтарі — поле почесних поховань № 76.

Вшанування пам'яті 
31 січня 2017 року Львівська міська рада погодила встановлення меморіальної таблиці учаснику антитерористичної операції Ігорю Паньо на фасаді СЗШ № 84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської.

Примітки

Джерела 
 Книга пам'яті полеглих за Україну

Посилання 
 Львів прощається із 23-річним бійцем АТО Ігорем Паньо

Військовики 24-ї окремої механізованої бригади
Уродженці Львова
Померли в Лисичанську
Поховані на Личаківському цвинтарі